Turquia
Aksaray — cidade, capital da província homônima
Aksaray (província) — da Anatólia Central
Aksaray (Istambul) — bairro do distrito de Fatih

Usbequistão
Mausoléu Ak-Saray — em Samarcanda

Desambiguações de topônimos